El término Techoh puede hacer referencia a:

 San Antonio Techoh, una población localizada en el Municipio de Mayapán, Yucatán, México;
 Techoh, una hacienda y población localizada en el Municipio de Tixpéhual, Yucatán, México; o
 Techoh, una hacienda y población localizada en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán, México.